Die Hong Kong Super Series 2014 fand vom 18. bis zum 23. November 2014 statt. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar. Es war das 12. Turnier der BWF Super Series 2014 im Badminton.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Tommy Sugiarto
  Kenichi Tago
  Wang Zhengming
  Son Wan-ho
  Chou Tien-chen
  Tian Houwei

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Shixian
  Wang Yihan
  Saina Nehwal
  Ratchanok Intanon
  Carolina Marín
  Tai Tzu-ying
  P. V. Sindhu
  Minatsu Mitani

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Chai Biao / Hong Wei
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Luo Ying / Luo Yu
  Bao Yixin / Wang Xiaoli
  Tang Jinhua / Tang Yuanting
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Eefje Muskens / Selena Piek

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Xu Chen / Ma Jin
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Lu Kai / Huang Yaqiong
  Liu Cheng / Bao Yixin
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2014
2014